Nom:
 Eugènia de Roma, Santa Eugènia, màrtir
 Localitats:
Santa Eugènia (municipi de Mallorca)
 Santa Eugènia (Avinyonet de Puigventós)
 Santa Eugènia de Berga, municipi de la comarca d'Osona 
 Santa Eugènia del Congost, poble i cap al municipi de Tagamanent (Vallès Oriental) 
 Santa Eugènia de Nerellà, entitat de població del municipi de Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
 Santa Eugènia de Relat, entitat de població al nord al municipi d'Avinyó (Bages)
 Santa Eugènia de Ter, antic municipi del Gironès annexat a Girona el 1963 
 Santa Eugenia (Madrid), barri de Madrid integrat en el districte de Villa de Vallecas 
 Edificis:
Santa Eugènia d'Agullana, ermita al municipi d'Agullana
 Santa Eugènia d'Ainet de Cardós, església del poble d'Ainet de Cardós, a la comarca del Pallars Sobirà 
 Santa Eugènia d'Argolell, monument al municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell) 
 Santa Eugènia d'Avinyonet, església al municipi d'Avinyonet de Puigventós 
 Santa Eugènia d'Embonui, església del poble d'Embonui, pertanyent al terme municipal de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà 
 Església de Santa Eugènia de Berga, església al municipi de Santa Eugènia de Berga (Osona) 
 Santa Eugènia del Gomar, capella romànica de la masia del Gomar, en el terme municipal de Moià, al Moianès 
 Santa Eugènia de la Móra Comdal, església parroquial del nucli despoblat de la Móra Comdal, al municipi d'Odèn (Solsonès) 
 Santa Eugènia d'Ortafà, església romànica remodelada, a Ortafà, a la comarca del Rosselló (Catalunya Nord)
 Església de Santa Eugènia de Nerellà, església romànica del  a l'entitat de població de Santa Eugènia de Nerellà
 Santa Eugènia de Saga, església romànica a Saga, municipi de Ger, a la comarca de la Baixa Cerdanya
 Santa Eugènia de Saldet, església dins del petit nucli de Saldet (Alt Empordà) 
 Santa Eugènia de Sallagosa, església, i la parròquia que aquesta encapçala, al municipi cerdà de Sallagosa
 Santa Eugènia de Saus, església de Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà) 
 Santa Eugènia de Soanyes, església 
 Santa Eugènia de Solans, ermita del terme del nucli de Solans, en el municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell),
 Santa Eugènia de Vila-romà
 Centre Cívic Santa Eugènia
 Ermita de Santa Eugènia, edifici de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental) 
 Ermita de Santa Eugènia de les Piles, edifici religiós del segle XIX situat al municipi de les Piles 
 Monestir de Santa Eugènia, establiment religiós del Llenguadoc als ravals de la ciutat de Narbona
 Miscel·lània: Bernat de Santa Eugènia de Berga o Bernat de Montgrí i de Santa Eugènia